Это список станций копенгагенского метрополитена — системы линий метрополитена в Копенгагене (Дания).

Действующие станции 
По состоянию на 2010 год в Копенгагенском метрополитене, который входит в сеть общественного транспорта, обслуживающую Копенгагенскую агломерацию: коммуны Копенгаген, Фредериксберг и Торнбю, насчитывается 22 действующих станций метро на двух линиях (M1 и M2). Из них 9 станций являются подземными (3 станции мелкого заложения и 6 глубокого) и 11 станций — наземными или надземными (эстакада).

Станции строящихся линий 

В 2018 год планируется расширение Копенгагенского метрополитена, а именно открытие кольцевого маршрута с ещё двумя новыми линиями: M3 и M4. 1 июня 2007 года датским парламентом было практически единогласно принято решение о начале строительства. Проект получил название , и в августе того же года были начаты работы по геодезическому исследованию и проектированию. Маршрут будет иметь 17 подземных станций. Пересадка на существующие линии метро будет предусмотрена на станциях Конгенс-Нюторв и Фредериксберг. Введением новых линий в эксплуатацию планируется связать центр Копенгагена с железнодорожным вокзалом и районами, неохваченными электричками и метро.

Примечания

См. также 
 Копенгагенский метрополитен
 Линия M1 (Копенгаген)
 Линия M2 (Копенгаген)

Копенгаген
Копенгагенский метрополитен